Праг, Яп ван (спортивный директор) (1910—1987) — нидерландский футбольный деятель;
 Праг, Яп ван (политик) (1911—1981) — нидерландский профессор философии;